Zoetekauw, benaming voor een persoon die veel snoep eet. 
 Sweet Tooth (Twisted Metal), een personage in de Twisted Metal-videospellen
 Sweet Tooth (strip), post-apocalyptische strip bedacht en getekend door Jeff Lemire
 Sweet Tooth (Cannabis), een stam van Cannabis
 Sweet Tooth (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2021